Olaszország
Ferrera Erbognone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében 
Ferrera di Varese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében